Thalattosaurus est un genre éteint de « reptiles » marins thalattosauriens, de la super-famille des Thalattosauroidea et de la famille des Thalattosauridae.

Il a vécu du ayant vécu au cours du Trias inférieur (Olénékien) jusqu'au Trias supérieur (Carnien), sur la côte est de l'actuel océan Pacifique. Des spécimens fossiles de Thalattosaurus ont été trouvés en Californie et en Colombie-Britannique.

Description 
Thalattosaurus ressemblait à un grand lézard pouvant atteindre plus de  de longueur, dont la moitié pour la queue allongée et aplatie latéralement. Ses pattes sont courtes et utilisées comme des pagaies. La pointe de son museau (rostrum) et tourné vers le bas.

Liste des espèces 
Il en existe quatre espèces connues : 
 Deux dans le Carnien du Comté de Shasta en Californie :
  T. perrini ;
  T. shastensis.
 Deux dans la formation géologique de Sulphur Mountain (Anisien) près du lac Wapiti   en Colombie-Britannique :
  T. alexandrae (espèce type) ;
  T. borealis.

Classification 
La phylogénie présentée ici suit Haaramo (2004) et Wu  (2009) :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Thalattosauroidea

Vertébré du Trias inférieur
Vertébré du Trias moyen
Diapside du Trias supérieur
Genre de thalattosauriens (nom scientifique)
Reptile préhistorique d'Amérique du Nord
Paléontologie aux États-Unis
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 1904